Andokidész, görög szónok
 Andokidész, görög fazekasmester